Jim Clark, britanski dirkač Formule 1, * 4. marec 1936,  Fife, Škotska, Združeno kraljestvo, † 7. april 1968, Hockenheim, Baden-Württemberg, Nemčija.

Življenjepis 
Jim Clark je pokojni dirkač Formule 1, dvakratni svetovni prvak v sezonah  in  z Lotusom, kateremu je ostal zvest svojo celotno kariero. Svoj prvi naslov je osvojil z ogromno prednostjo, saj je s sedmimi zmagami (le enkrat ni bil na stopničkah na Veliki nagradi Monaka) na desetih dirkah zbral več kot dvojno število točk drugo uvrščenega Američana, Richieja Gintherja. V naslednji sezoni 1964 je kljub trem zmagam, največ v sezoni, zaradi treh odstopov in ene uvrstitve izven točk, osvojil tretje mesto v prvenstvu (zmagal je John Surtees s točko prednosti pred Grahamom Hillom). Že v naslednji sezoni 1965 je s šestimi zmagami (štirikrat ni dobil točk) na desetih dirkah spet postal prvak, tokrat pred Hillom za sedem točk. Po nekoliko slabši sezoni 1966 z eno zmago in skupno šestim mestom, je v sezoni 1967 osvojil še drugo tretje mesto v prvenstvu s štirimi zmagami. Sezono 1968 je začel odlično z zmago na Veliki nagradi Južne Afrike, toda to je bila njegova zadnja dirka Formule 1 v karieri, kajti kmalu za tem se je na dirki Formule 2 na Hockenheimringu smrtno ponesrečil.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Glej tudi 
 seznam britanskih dirkačev

Opombe

Zunanje povezave 

Svetovni prvaki Formule 1
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih